Сьенфуэ́гос () — одна из провинций Кубы, расположенная в центральном регионе острова. Она граничит с провинциями Матансас на юге, и Вилья-Клара на севере и Санкти-Спиритус на востоке, а также с Карибским морем на юге.

Административный центр провинции — город одноимённый, основанный французскими переселенцами в 1819 году.

Ранее вместе с провинциями Санкти-Спиритус и Вилья-Клара Сьенфуэгос входила в состав расформированной провинции Лас-Вильяс.

Экономика 
Основу экономики составляет возделывание сахарного тростника и производство сахара. Туризм сосредоточен в горах, где есть водопады, и на морском побережье, где распространено ныряние с аквалангом. У побережья есть подводные пещеры.

Муниципалитеты 

Провинции Кубы